Termenul „Lopătar” se poate referi la:

 Lopătar, pasăre de baltă
 Cerb lopătar (Dama dama), originar din ținuturile mediteraneene; sălbatic în Grecia și semidomestic în cele mai multe țări din Europa

Vezi și 
 Comuna Lopătari
 Lopătari, localitate în județul Buzău, Muntenia, România
 Lopătăreasa
 Lopățica
 Lopatna
 Lopatnic
 Lopatnița
 Lopativ (Лопатів), un sat reședință de comună în raionul Secureni

Cuvinte și expresii în limba română